Lesonice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Lesonice, comune del distretto di Znojmo, in Moravia Meridionale
Lesonice, comune del distretto di Třebíč, nella regione di Vysočina